Chamaeleon vagy Khamaileón görög irodalmár, filozófus
Chamaeleon, más néven Kaméleon csillagkép
Chamaeleon, az őszirózsafélék családjába tartozó nemzetség